Surriscaldamento climatico  – aumento delle temperature terrestre causata dalle attività umane
 Surriscaldamento del vapore
 Surriscaldamento di canna

Pagine correlate 
 Riscaldamento

Altri progetti